IBM PS/1 (/1) — серия персональных компьютеров фирмы IBM, выпускалась с 1990 года, в сентябре 1994 года была заменена на IBM Aptiva. Это вторая попытка IBM выйти на рынок домашних компьютеров после неудачной модели IBM PCjr.

Технические характеристики 
Сперва, в оригинальном IBM PS/1 (модель 2011), предлагалось всего четыре модели:
 2011—101 с чёрно-белым дисплеем (Black and White™ Photo Graphic Display) и 512 Кбайт ОЗУ;
 2011—201 с цветным дисплеем (Color™ Photo Graphic Display) и 512 Кбайт ОЗУ;
 2011—134 с чёрно-белым дисплеем (Black and White™ Photo Graphic Display), жёсткий диск на 30 Мбайт и 1 Мбайт ОЗУ.
 2011—234 с цветным дисплеем (Color™ Photo Graphic Display), жёсткий диск на 30 Мбайт и 1 Мбайт ОЗУ.
Процессор Intel 80286, с тактовой частотой 10 МГц. Материнская плата была выполнена в формате LPX. ОЗУ объёмом от 512 КБ до 1 Мбайт было набрано из 72-контактных модулей SIMM. В комплект входил дисковод 3,5" НГМД емкостью 1,44 Мбайт; опционально жёсткий диск 30 Мбайт, звуковая карта, дисковод 5,25", джойстик (либо два, в комплекте с Y-образным кабелем) подключаемый по MIDI. У монитора VGA, цветного либо черно-белого, было два кабеля, что позволяло включать компьютер кнопкой на мониторе. Операционная система PC-DOS 4.01 была прошита в ПЗУ. Все компьютеры серии PS/1 имели встроенный модем для доступа к онлайн-помощи и загрузки программного обеспечения. Компьютер продавался по цене от 999 до 1999 долларов США в зависимости от комплектации.

Физические габариты и масса:

См. также 
 IBM PCjr
 IBM Aptiva
 IBM PS/2

Ссылки 
 IBM PS/1 на сайте IBM
 IBM PS/1 на old-computers.com

История компьютерной техники
Домашние компьютеры
PS/1
Появились в 1990 году в США